Pacific Palisades est :
 le nom d'un district de Los Angeles en Californie ;
 le titre d'un film de Bernard Schmitt, sorti en 1990 ;
 le titre français de la série télévisée Brentwood produite par Aaron Spelling.